Пардо́н ():

 Пардон — слово французского происхождения, просьба о прощении.
  — во французской Бретани католическая церемония, процессия типа паломничества или богомолья.

Известные носители фамилии:

  (род. 1982) — новозеландская баскетболистка.
  (1855—1925) — спортивный журналист.
 Пардон, Хорхе (1905—1977) — перуанский футболист.